Questa è una lista degli assi dell'aviazione della seconda guerra mondiale. Gli assi dell'aviazione ebbero punteggi molto diversi tra loro, dovuto a vari fattori: la bravura del pilota ma anche le caratteristiche del velivolo pilotato e dei velivoli battuti, la permanenza in forza dell'arma servita e l'opportunità di incrociare velivoli nemici, oltre agli standard di conteggio delle varie armi.

Verso la fine della guerra, le potenze dell'Asse esaurirono le riserve di piloti con esperienza e i successori non ebbero modo di rimpiazzare le competenze dei loro precedenti.

Le politiche nazionali differirono tra le squadre di piloti; tedeschi e giapponesi tendevano a ritornare in abitacolo diversi turni fino all'essere uccisi,[N 1] mentre i piloti degli Alleati avevano turnazioni per periodi di istruzione a terra dei piloti cadetti. Non è ben chiaro l'impatto sulle vittorie ottenute in gruppo. I tedeschi diedero vittorie condivise solo a un pilota, mentre francesi condivisero tra loro tutte le vittorie di gruppo. Britannici e finnici oltre agli americani, fecero conteggi frazionari, tipo 11½, che stava a indicare 10 velivoli abbattuti e tre condivisi con il secondo pilota. Alcuni comandi statunitensi hanno accreditato anche velivoli distrutti a terra e non in volo. I sovietici conteggiarono solo le vittorie da solista e conteggiarono le vittorie di gruppo separatamente, così come fecero i giapponesi. Vittorie non certe furono lasciate fuori dalla lista.

Assi dell'aviazione 
      Con il simbolo † viene indicato lo status di caduto in battaglia, missing in action, o decesso durante il servizio.

Galleria d'immagini

Note

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
seconda guerra mondiale